Спасо-Преображенский монастырь:

Белоруссия 
 Брестская область
 Спасо-Преображенский монастырь  в селе Хмелёво

 Витебская область
 Спасо-Преображенский Ефросиниевский монастырь  в Полоцке

Греция 
 Преображенский монастырь (Великий Метеор) 
 Спасо-Преображенский монастырь (Кувара)

Грузия 
 Тбилиси
 Тбилисский Преображенский монастырь

Россия 
 Архангельская область
 Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь на Соловецких островах 

 Астраханская область
 Спасо-Преображенский монастырь (Астрахань)

 Владимирская область
 Муромский Спасо-Преображенский монастырь 

 Волгоградская область
 Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь в городе Серафимовиче 

 Карелия
 Валаамский Спасо-Преображенский монастырь на островах Валаамского архипелага 

 Красноярский край
 Спасо-Преображенский монастырь (Енисейск) 

 Москва
 Спасо-Преображенский монастырь в Тушине
 Спасо-Преображенский монастырь на бору в Московском кремле 

 Мордовия
 Спасо-Преображенский монастырь (Краснослободск)

 Новгородская область
 Спасо-Преображенский монастырь (Старая Русса)

 Пензенская область
 Спасо-Преображенский мужской монастырь (Пенза)

 Пермская епархия
 Спасо-Преображенский монастырь (Усолье)

 Псковская область
 Спасо-Преображенский Мирожский монастырь во Пскове 

 Рязанская область
 Спасо-Преображенский монастырь (Рязань) 
 Спасо-Преображенский Пронский монастырь 

 Саратовская область
 Саратовский Спасо-Преображенский монастырь

 Свердловская область
 Спасо-Преображенский монастырь (Каменск-Уральский)

 Смоленская область
 Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь — в Смоленске.
 Спасо-Преображенский монастырь (Рославль) 

 Татарстан
 Спасо-Преображенский монастырь (Казань) недействующий 

 Тульская область
 Белёвский Спасо-Преображенский монастырь 

 Ярославская область
 Спасо-Преображенский Геннадиев монастырь в селе Слобода у Сурского озера 
 Спасо-Преображенский монастырь (Ярославль) упразднённый

Румыния 
 Монастырь Некит

Украина 
 Киевская область
 Княжицкий Спасо-Преображенский монастырь  в селе Княжичи Броварского района
 Нещеровский Спасо-Преображенский монастырь  в селе Нещеров Обуховского района
 Песковский Спасо-Преображенский монастырь  в поселке городского типа Песковка Бородянского района

 Львовская область
 Спасо-Самборский монастырь — в селе Спас Самборского района (упразднён).

 Полтавская область
 Мгарский Спасо-Преображенский монастырь  недалеко от города Лубны

 Черниговская область
 Спасо-Преображенский монастырь  в Новгород-Северском

См. также 
 Спасо-Преображенский храм
 Спасский монастырь